Тимо Аулис Раутиайнен (; род. 25 января 1963, Сулкава, Финляндия) — финский рок-музыкант, один из ветеранов финской тяжёлой сцены.

Биография 
Музыкальная карьера Тимо Раутиайнена началась, когда ещё в 1981 году он вместе со своими соучениками основал группу Lyijykomppania. В 1990 году после длительного перерыва группа была воссоздана, и Раутиайнен принял участие в записи её первых двух альбомов — «Uimakoulu» и «Viimeinen voitelu». В 1992—1996 годах был также гитаристом в группе Aku Ankkuli.

1996 год стал поворотным этапом в творческой биографии Тимо: он покидает Lyijykomppania и Aku Ankkuli и основывает собственную группу, Trio Niskalaukaus, с которой записал восемь альбомов. С 2006 года занимается сольным творчеством: к 2011 году записал три сольных альбома. В записи сольных альбомов Раутиайнена участвуют как бывшие музыканты его «Трио», так и другие музыканты, например, Туомас Холопайнен из Nightwish, бывший гитарист группы Children of Bodom Александр Куоппала и другие.

На DVD группы Nightwish «From Wishes to Eternity» (2000) Раутиайнен появляется на сцене в самом конце концерта и объявляет о награждении группы за «золотой» и «платиновый» диски.

В 2001 году принял участие в записи альбома «Vuoden synkin juhla» группы Viikate.

В 2008 году Тимо Раутиайнен написал и исполнил саундтрек к фильму Алекси Мякеля «Рёёпери».

Интересные факты 
 В последнее время Раутиайнен часто поёт под аккомпанемент камерного ансамбля «Fagottiyhtye Vekotin», который состоит из шести фаготистов и одного контрафаготиста. С этим ансамблем записаны песни «Ikääntynyt soittomies» и «Hetki hautausmaalla» с альбома «En oo keittäny enkä myyny», а также ряд других песен, например из репертуара Тапио Раутаваара.
 Свой следующий альбом музыкант планирует записывать совместно с хип-хоп-исполнителем Сеппо Лампела, известным под псевдонимом Steen1. Ранее Лампела уже принял участие в записи альбома «Loppuun ajettu», в частности, почти целиком исполнил песню «Viimeistä viedään».
 Как правило, Тимо Раутиайнен поёт на финском языке, считая, что он уникально сочетается с тяжёлой рок-музыкой. В то же время, на альбомах «In frostigen Tälern» и «Hartes land», записанных во времена «Трио», он исполняет все песни на немецком. Ещё раньше, в 1991 году, он исполнил одну песню на шведском — «Öljyn kaiku», в составе группы Lyijykomppania.

Сольная дискография

Альбомы 
 Sarvivuori (2006)
 Loppuun ajettu (2007)
 En oo keittäny enkä myyny (18 августа 2010)

Синглы 
 Punainen viiva (2006)
 Sinulle (2006)
 Uskonnonpastori (2006, EP)
 Outolintu (2007)
 Rööperi (2008)
 Bacchuksen tiellä (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Рок-музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Композиторы Финляндии
Поэты-песенники Финляндии
Финские поэты
Музыканты, известные под псевдонимами